Сарабское ханство (, , ) — вассальное курдское ханство на территории северо-западного Ирана (провинция Азербайджан) в XVIII — начале XIX веков. Административно было частью Сарабской провинции и Азербайджанского генерал-губернаторства. Столица — г. Сараб.

История

Образование Сарабского ханства 
Сарабское ханство, было основано в 1747-м году. Основателем ханства был Али хан, глава курдского племени Шекаки. Сарабское ханство граничило с Ардебильским ханством и Тебризским ханством. Территория ханства разделялось на магалы (провинции, районы) — Хаштари, Гармали и Сараб. Сарабское ханство, вошедшее в состав Каджарского государства, было упразднено.

Сарабские ханы 
 Али хан (1747—1786)
 Садых хан (1786—1800)
 Джангир хан (1800—1806)
 Мустафа хан (1806—1819)
История Курдистана